Netzer:
 Erika Netzer
 Günter Netzer
 Zygmunt Netzer, ps.: Kryska, Kryska Mikołaj